Das FIBT-Skeleton-Ranking 2012/13 ist eine von der Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) erstellte Art Weltrangliste im Skeletonsport der Saison 2012/13. In die Wertung gingen alle Ergebnisse aus den vier offiziellen Rennserien (Weltcup (WC), Intercontinentalcup (ICC), Europacup (EC) und Nordamerikacup (NAC)) der FIBT im Skeleton sowie die Ergebnisse der Weltmeisterschaft 2013 und Juniorenweltmeisterschaft 2013 (JWM) ein. Anhand des Rankings wurden die Nationen-Quotenplätze für die Weltmeisterschaft 2013 und die Quotenplätze für die vier Rennserien der Saison 2013/14 verteilt.

Die Tabelle zeigt, wie viele Punkte in den einzelnen Rennserien und Wettbewerben für das FIBT Skeleton-Ranking errungen werden können.

Ranking Männer

Ranking Frauen

Weblinks 
 FIBT-Rankings

Skeleton